Jesús Rodríguez puede referirse a:

 Jesús Rodríguez Barcinilla (1991) Ingeniero industrial, especialista en gerencia y riegos profesionales. 
 Jesús Rodríguez, Chuso (1949-) exfutbolista español
 Jesús Rodríguez Picó (1953-) compositor y pedagogo español.
 Jesús Rodríguez (1955-), político y economista argentino, exministro de Economía.
 Jesús Rodríguez Magro (1960-), ciclista español.
 Jesús Rodríguez Penin (1960-), jinete de rodeo chileno.
 Jesusito Rodríguez, reconocido poeta (decimista) cubano.
 Jesús Rodríguez Rodríguez (1960-), ciclista español.
Sergio-Jesús Rodríguez (1967-), un novelista, cuentista, poeta y promotor de la lectura mexicano.
 Jesús Rodríguez Tato (1983-), futbolista español.
 Jesús Rodríguez (1986-), luchador profesional estadounidense.
 Jesús Rodríguez Escorcia (1993-), futbolista colombiano.